La Prima Lega 1996-1997 è la 100ª edizione del terzo livello del calcio svizzero.

Stagione

Gruppo 1

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso al play-off promozione in Lega Nazionale B 1997-1998.
 Va ai play-off retrocessione.
      Retrocesso in Seconda Lega 1997-1998.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Note:

Gruppo 2

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso al play-off promozione in Lega Nazionale B 1997-1998.
 Va ai play-off retrocessione.
      Retrocesso in Seconda Lega 1997-1998.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Note:

Gruppo 3

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso al play-off promozione in Lega Nazionale B 1997-1998.
 Va ai play-off retrocessione.
      Retrocesso in Seconda Lega 1997-1998.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Note:

Gruppo 4

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso al play-off promozione in Lega Nazionale B 1997-1998.
 Va ai play-off retrocessione.
      Retrocesso in Seconda Lega 1997-1998.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Note:

Play-off promozione

Primo turno

Secondo turno

Play-off retrocessione

Primo turno

Secondo turno

Note

Collegamenti esterni 

Calcio nel 1996
Calcio nel 1997
1996 3